Emborrachacabras puede referirse a:
El nombre común de la planta Coriaria myrtifolia.
El nombre común de la planta Digitalis purpurea.
El nombre común de la planta Digitalis thapsi,
El nombre común de la planta Dorycnium pentaphyllum
El nombre común de la planta '''''Pistacia terebinthus.